Barranca Seca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barranca Seca, Santa María Chilchotla, ort, 
 Barranca Seca, Huautla de Jiménez, ort, 
 Barranca Seca, Mexico City, ort, Milpa Alta, 

Robotskapade Mexikoförgreningar